Давид Абрамович Тышлер (13 июня 1927, Херсон — 7 июня 2014, Москва) — советский фехтовальщик на саблях, чемпион СССР, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1961). Заслуженный тренер СССР (1965). Выступал за ЦСКА.

Биография 
Среднюю школу окончил в городе Химки.

Фехтованием начал заниматься под руководством Виталия Аркадьева. Окончил ГЦОЛИФК (1949).

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 в командном первенстве, серебряный призёр чемпионата мира в личном (1958) и командном первенстве (1957, 1958). Чемпион СССР в личном зачёте (1960). По окончании карьеры спортсмена перешёл на тренерскую работу.

В 1961—1973 — тренер сборной команды СССР по фехтованию на саблях. Под его руководством сборная СССР успешно выступила на Олимпийских играх 1964 и 1968, выиграв командное первенство.

Подготовил олимпийских чемпионов Виктора Кровопускова, Марка Мидлера, Марка Ракиту, Виктора Сидяка, Виктора Баженова. Опубликовал более 170 научных работ и монографий по спортивному и сценическому фехтованию, которые переведены на многие языки мира. В основе методики фехтования — мышление и самоанализ действий спортсмена. Заслуженный работник физической культуры РФ. Профессор кафедры теории и методики фехтования и современного пятиборья РГУФК.

Давида Тышлера неоднократно привлекали в качестве консультанта и постановщика фехтовальных сцен в театре и кинематографе. Долгие годы сотрудничал с труппой театра «Современник» и ставил поединки в спектакле «Сирано де Бержерак». Тышлер поставил бои в таких фильмах как «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «31 июня» и других.

Сын Давида Абрамовича Геннадий Тышлер (род. 1957) также стал известным тренером по фехтованию.

Умер 7 июня 2014 года на 87-м году в Москве в Городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова. Похоронен на Измайловском кладбище Москвы у входа.

В 2015 году включён в Международный еврейский спортивный зал славы.

Примечания

Источники 
 
 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»

Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Фехтовальщики СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по фехтованию
Тренеры по фехтованию СССР
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Похороненные на Измайловском кладбище